Wilhelmstaler Bach ist ein Gewässername:

 Wilhelmstaler Bach (Biberbach), linker Zufluss des Biberbachs (rechter Hauptstrang-Oberlauf des Massenbachs, zur Lein, zum Neckar) vor Massenbach, Stadt Schwaigern, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Wilhelmstaler Bach (Wupper), linker Zufluss der Wupper bei Wilhelmstal, Stadt Radevormwald, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen